Ammodesmidae är en familj av mångfotingar. Ammodesmidae ingår i ordningen banddubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ammodesmidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Ammodesmidae